Karl Backes ist der Name folgender Personen:

* Karl Backes (Politiker) (1837–1909), deutscher Politiker (NLP)
 Karl Jakob Backes (1909–2000), deutscher Journalist